Первый турнир по хоккею с шайбой в рамках Олимпийских игр состоялся на летних Олимпийских играх 1920 года. С 1924 года соревнования по хоккею с шайбой стали разыгрываться в программе зимних Олимпийских игр. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано.
В период между 1920 и 1968 годами хоккейный олимпийский турнир считался также чемпионатом мира по хоккею с шайбой.

Участие
В следующих таблицах показаны страны, принимавшие участие в турнирах по хоккею с шайбой на Олимпийских играх. Для каждой страны показаны места, которые занимали её сборные на турнирах, или прочерки «-», если сборная в этом году не участвовала в соревновании. Интересно, что с 1988 г. игрокам из НХЛ было разрешено принимать участие в Олимпийских играх, но сама Лига дала возможность своим хоккеистам выступать за национальные сборные на Играх только с 1998 по 2014 год, делая для этого «окно» в календаре матчей регулярного чемпионата.

Мужчины

Женщины

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Мужчины
Версия Международного Олимпийского Комитета.

Альтернативная версия
Версия ИИХФ.

Женщины

Общий зачёт
Версия Международного Олимпийского Комитета.

Альтернативная версия
Версия ИИХФ.

Примечания

Ссылки

 База результатов выступлений на сайте Международного олимпийского комитета

Хоккей